Xinhua bezeichnet

 Xinhua, die offizielle Nachrichtenagentur der Volksrepublik China;
 Xinhua (Filmstudio), ein von 1934 bis 1942 bestehendes Filmunternehmen in Shanghai;

 Xinhua (Cangzhou), den Stadtbezirk Xinhua (新华区) der Stadt Cangzhou in der chinesischen Provinz Hebei;
 Xinhua (Pingdingshan), den Stadtbezirk Xinhua (新华区) der Stadt Pingdingshan in der chinesischen Provinz Henan;
 Xinhua (Shijiazhuang), den Stadtbezirk Xinhua (新华区) der Stadt Shijiazhuang in der chinesischen Provinz Hebei;
 Xinhua (Loudi), den Kreis Xinhua (新化县) der Stadt Loudi in der chinesischen Provinz Hunan;
 Xinhua (Dongshan), die Großgemeinde Xinhua (新华镇) des Stadtbezirks Dongshan in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinhua (Funing), die Großgemeinde Xinhua (新华镇), Hauptort des Kreises Funing in der chinesischen Provinz Yunnan;
 Xinhua (Leye), die Großgemeinde Xinhua (新化镇) des Kreises Leye im Autonomen Gebiet Guangxi;
 Xinhua (Großgemeinde, Linhe), die Großgemeinde Xinhua (新华镇) des Stadtbezirks Linhe in der Inneren Mongolei;
 Xinhua (Linze), die Großgemeinde Xinhua (新华镇) des Kreises Linze in der chinesischen Provinz Gansu;
 Xinhua (Shennongjia), die Großgemeinde Xinhua (新华镇) des Waldgebietes Shennongjia in der chinesischen Provinz Hubei;
 Xinhua (Tongyu), die Großgemeinde Xinhua (新华镇) der Stadt Tongyu in der chinesischen Provinz Jilin;
 Xinhua (Xuanhan), die Großgemeinde Xinhua (新华镇) des Kreises Xuanhan in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Xinhua (Beilin), die Gemeinde Xinhua (新华乡) im Stadtbezirk Beilin in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinhua (Fuchuan), die Gemeinde Xinhua (新华乡) des Autonomen Kreises Fuchuan im Autonomen Gebiet Guangxi;
 Xinhua (Huangshan), die Gemeinde Xinhua (新华乡) im Stadtbezirk Huangshan in der chinesischen Provinz Anhui;
 Xinhua (Jinping), die Gemeinde Xinhua (新化乡) des Kreises Jinping in der chinesischen Provinz Guizhou;
 Xinhua (Liangzhou), die Gemeinde Xinhua (新华乡) im Stadtbezirk Liangzhou in der chinesischen Provinz Gansu;
 Xinhua (Liuzhi), die Gemeinde Xinhua (新华乡) des Sondergebietes Liuzhi in der chinesischen Provinz Guizhou;
 Xinhua (Ningnan), die Gemeinde Xinhua (新华乡) des Kreises Ningnan in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Xinhua (Pingbian), die Gemeinde Xinhua (新华乡) des Autonomen Kreises Pingbian in der chinesischen Provinz Yunnan;
 Xinhua (Qianjiang), die Gemeinde Xinhua (新华乡) des Stadtbezirks Qianjiang in der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing;
 Xinhua (Tengchong), die Gemeinde Xinhua (新华乡) des Kreises Tengchong in der chinesischen Provinz Yunnan;
 Xinhua (Tianquan), die Gemeinde Xinhua (新华乡) des Kreises Tianquan in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Xinhua (Xinping), die Gemeinde Xinhua (新化乡) des Autonomen Kreises Xinping in der chinesischen Provinz Yunnan;
 Xinhua (Yizhang), die Gemeinde Xinhua (新华乡) des Kreises Yizhang in der chinesischen Provinz Hunan;
 Xinhua (Yuanmou), die Gemeinde Xinhua (新华乡) des Kreises Yuanmou in der chinesischen Provinz Yunnan;
 Xinhua (Fengqing), die Nationalitätengemeinde Xinhua der Yi und Miao (新华彝族苗族乡) im Kreis Fengqing in der chinesischen Provinz Yunnan;
 Xinhua (Jinsha), die Nationalitätengemeinde Xinhua der Miao, Yi und Mandschu (新化苗族彝族满族乡) im Kreis Jinsha in der chinesischen Provinz Guizhou;
 Xinhua (Aimin), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Aimin in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinhua (Baita), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Baita in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Xinhua (Boli), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Kreis Boli in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinhua (Daoli), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Daoli in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinhua (Datong), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Datong in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinhua (Decheng), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Decheng in der chinesischen Provinz Shandong;
 Xinhua (Duyun), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) der Stadt Duyun in der chinesischen Provinz Guizhou;
 Xinhua (Gulou), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Gulou in der chinesischen Provinz Henan;
 Xinhua (Heping), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Heping in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Xinhua (Haibowan), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Haibowan in der Inneren Mongolei;
 Xinhua (Huadian), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) der Stadt Huadian in der chinesischen Provinz Jilin;
 Xinhua (Huadu), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Huadu in der chinesischen Provinz Guangdong;
 Xinhua (Jianghan), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Jianghan in der chinesischen Provinz Hubei;
 Xinhua (Jiayuguan), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) der Stadt Jiayuguan in der chinesischen Provinz Gansu;
 Xinhua (Jiefang), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Jiefang in der chinesischen Provinz Henan;
 Xinhua (Straßenviertel, Linhe), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Linhe in der Inneren Mongolei;
 Xinhua (Longcheng), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Longcheng in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Xinhua (Maonan), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Maonan in der chinesischen Provinz Guangdong;
 Xinhua (Meihekou), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) der Stadt Meihekou in der chinesischen Provinz Jilin;
 Xinhua (Qiaoxi), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Qiaoxi von Zhangjiakou in der chinesischen Provinz Hebei;
 Xinhua (Shuncheng), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Shuncheng in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Xinhua (Taobei), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Taobei in der chinesischen Provinz Jilin;
 Xinhua (Tongzhou), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Tongzhou von Peking;
 Xinhua (Tumen), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) der Stadt Tumen in der chinesischen Provinz Jilin;
 Xinhua (Wafangdian), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) der Stadt Wafangdian in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Xinhua (Wancheng), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Wancheng in der chinesischen Provinz Henan;
 Xinhua (Wujiang), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Wujiang in der chinesischen Provinz Guangdong;
 Xinhua (Xiaonan), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Xiaonan in der chinesischen Provinz Hubei;
 Xinhua (Yicheng), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Yicheng in der chinesischen Provinz Henan;
 Xinhua (Yingdong), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Yingdong in der chinesischen Provinz Anhui;
 Xinhua (Yuci), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) im Stadtbezirk Yuci in der chinesischen Provinz Shanxi;
 Xinhua (Zhuanghe), das Straßenviertel Xinhua (新华街道) der Stadt Zhuanghe in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Xinhua (Caolu), das Dorf Xinhua (新华村) der Großgemeinde Caolu des Stadtbezirks Pudong in der chinesischen Stadt Shanghai;
 Xinhua (Qianjin), das Dorf Xinhua (新华村) der Großgemeinde Qianjin im Kreis Nenjiang der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinhua (Wenjing), das Dorf Xinhua (新华村) der Großgemeinde Wenjing im Kreis Pengxi der chinesischen Provinz Sichuan;
 Xinhua (Xin’e), das Dorf Xinhua (新华村) der Nationalitätengemeinde Xin’e im Kreis Xunke der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinhua (Yabuli), das Dorf Xinhua (新华村) der Großgemeinde Yabuli in der Stadt Shangzhi der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinhua (Zhujiajiao), das Dorf Xinhua (新华村) der Großgemeinde Zhujiajiao des Stadtbezirks Qingpu in der chinesischen Stadt Shanghai;
 Xinhua (Tainan), der Bezirk Xinhua (新化區) der Stadt Tainan der Republik China.
 Xinhua Hu (新华湖), See in der chinesischen Provinz Heilongjiang